55 může být:

 55 (číslo) – přirozené číslo
 55 – rok
 55 př. n. l. – rok
 55 Cancri – hvězda v souhvězdí Raka
 Messier 55 – kulová hvězdokupa v souhvězdí Střelce